Los términos Villa o La Villa hacen referencia a los siguientes artículos:

Urbanismo
 Villa (población), desde la Edad Media, aquella que tiene algunos privilegios con que se distingue de las aldeas y lugares y es de menor rango que una ciudad.
 Título de villa, rango de una población.
 Villa miseria, asentamiento informal formado por viviendas precarias, en Argentina.
 Villa (residencia), casa de campo generalmente utilizada con fines recreativos.

Historia
 Villa romana, edificación rural característica de la Antigua Roma (villa rustica), aunque también hay villae "urbanas", "suburbanas" e "imperiales".
Véase también: Villa Imperial
Villa de los Quintili (afueras de Roma)
Villa de los Misterios (Pompeya)
Villa de los Papiros (Herculano)
Villa romana del Casale (Sicilia)
Laurentum ("imperial", entre Ostia y Lavinio)
Villa Jovis ("imperial", de Tiberio -Capri-)
Villa Adriana ("imperial", de Adriano -Tívoli-)
 Villa renacentista, residencias aristocráticas del Renacimiento italiano a inspiración del modelo de "villa vitruviana" (del tratadista romano Vitruvio).
 Villas vitruvianas
Villas serlianas, siguiendo los modelos de Sebastiano Serlio.
 Villas mediceas, en el entorno de la ciudad de Florencia.
 Villa de Poggio a Caiano
 Villa de Fiesole
 Villa de Pratolino
 Villas de Nápoles
 Villa de Poggioreale
 Villas de Roma, en el entorno de la ciudad de Roma.
 Villa Médici
 Villa Borghese
 Villa Farnesina
 Villa Madama
Villas palladianas, del arquitecto Andrea Palladio, en la región italiana del Véneto.
 Villa Capra
 Villa Cornaro
 Villa Foscari
 Villa Pisani (de Vicenzo Scamozzi)
Villas genovesas, en Génova.
 Villa barroca
 Villa Contarini (Este) (Contarini degli Scrigni o Vigna Contarena -"Viña Contarena"-)
 Villa Corsini a Castello (Castello, al norte de Florencia)
 Villa neoclásica, construidas fuera de Italia a imitación del estilo palladiano, especialmente en Inglaterra y los Estados Unidos.
 Villa neoclásica alemana, propiedad del industrial Alfred Krupp.
 Villa Hügel
 Villas imperiales de Austria
Kaiservilla, del emperador Francisco José.
 Villas imperiales de China y Japón: Villa Imperial.
Villas de Mónaco.

Topónimos

Argentina
 Villa Adelina, provincia de Buenos Aires;
 Villa Ángela, provincia de Chaco;
 Villa Ballester, norte del Gran Buenos Aires;
 Villa Cañás, provincia de Santa Fe;
 Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba;
 Villa Constitución, sur de la provincia de Santa Fe;
 Villa de Mayo, provincia de Buenos Aires;
 Villa Eduardo Madero, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires;
 Villa Gesell, provincia de Buenos Aires;
 Villa Gobernador Gálvez, Gran Rosario, Santa Fe;
 Villa La Angostura, departamento Los Lagos, provincia de Neuquén, Patagonia;
 Villa Maipú, barrio del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires;
 Villa María, provincia de Córdoba;
 Villa Martelli, partido de Vicente López, limita con la Ciudad de Buenos Aires;
 Villa Mercedes, provincia de San Luis;
 Villa Paranacito, sur de la provincia de Entre Ríos;
 Villa Pehuenia, provincia de Neuquén;

Barrios de Buenos Aires
 Villa Crespo
 Villa del Parque
 Villa Devoto
 Villa General Mitre
 Villa Lugano
 Villa Luro
 Villa Ortúzar
 Villa Pueyrredón
 Villa Raffo
 Villa Real
 Villa Riachuelo
 Villa Santa Rita
 Villa Soldati
 Villa Urquiza

Bolivia
  Villa Capinota, departamento de Cochabamba;
  Villa Charcas, departamento de Chuquisaca;
  Villa Tunari, departamento de Cochabamba;
  Villa Vaca Guzmán, departamento de Chuquisaca;
  Villa Montes, departamento de Tarija;
  Villazón, departamento de Potosí;

Chile
 Villarrica, región IX de la Araucanía
 Villa Cerro Castillo, Torres del Paine
 Villa Alemana, región V de Valparaíso.

Colombia
 Villa de Leyva, departamento de Boyacá
 Villa del Rosario, departamento de Norte de Santander

Cuba
 Provincia de Villa Clara

Estados Unidos 

 La Villa (Texas), ciudad en el condado de Hidalgo.

España
 Villa (Corvera), Asturias;
 Villa (Illas), Asturias;
 Villa Adelfa (San Muñoz, provincia de Salamanca).
 Villa Antonia (Ayamonte, provincia de Huelva).
 Villa Benito (Aldeatejada, provincia de Salamanca)
 Villa Carmen (Catarroja), provincia de Valencia;
 Villa de Arico, isla de Tenerife;
 Villa de Mazo, isla de la Palma;
 Villa de Moya, isla de Gran Canaria;
 Villa de la Plata, Región de Murcia;
 Villa de Sub, Teverga, Asturias;
 Villa de Teguise, Teguise, isla de Lanzarote;
 Villa de Tercia, Lorca, Región de Murcia;
 Villa de Otura, provincia de Granada;
 Villa de Ves, provincia de Albacete;
 Villa del Campo, provincia de Cáceres;
 Villa del Rey, provincia de Cáceres;
 Villa del Río, provincia de Córdoba;
 Villa del Prado, comunidad de Madrid;
 Villa Flores, Lalín, provincia de Pontevedra;
 Villa Horacia, Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz;
 Villa Inés, Huércal de Almería, provincia de Almería;
 Villa Nanitos, San Pedro del Pinatar, región de Murcia;
 Villa Rosa, Orihuela, provincia de Alicante;
 Villa San Francisco, L'Albiol, provincia de Tarragona;
 Villa Turística de la Subbética, Priego de Córdoba, provincia de Córdoba;
 La Villa Riba, Piloña, Asturias;
 La Villa Baxu, Piloña, Asturias;
 La Villa de Ocón, Valle de Ocón, La Rioja;
 La Villa de Don Fadrique, provincia de Toledo;
 Marquesado de la Villa de Pesadilla, despoblado, provincia de Madrid;
 Nueva Villa de Las Torres, provincia de Valladolid.

Callejero
 Villa de Gracia, barrio de Barcelona.
 Dehesa de la Villa, en Madrid.
 Plaza de la Villa, en Madrid.
 Plaza de la Villa de París, en Madrid.
 Calle de la Villa, en Madrid.

Orónimos 
Sierra de la Villa, provincia de Alicante;
Sierra las Villas o de las Cuatro Villas, provincia de Jaén.

México
 La Villa
 Villa de Allende
 Villa de Álvarez
 Villa de Cos (municipio)
 Villa García (municipio)
 Villa Madero (Michoacán)

Panamá
 Villa Carmen, corregimiento del distrito de Capira.

Paraguay
  Villa Hayes, ciudad en el centro del país;
  Villarrica, ciudad en el departamento Guairá;

Perú
 Distrito de Villa Rica
 Villa María del Triunfo

Uruguay
  Villa del Cerro, barrio de la ciudad de Montevideo

Títulos de obras
Villa (Leon Battista Alberti), tratado de arquitectura de Leon Battista Alberti, sobre las villas campestres.
Vistas del jardín de la Villa Médicis en Roma, cuadros de Velázquez.
Villarriba y Villabajo, serie de televisión española.
La Villa, teleserie chilena.

Además
Aston Villa Football Club, club inglés de fútbol profesional con sede en Birmingham.
Villa (género), género de insectos de la familia Bombyliidae.

Enlaces externos